Les Capitals de Brampton sont une franchise professionnelle de hockey sur glace de Brampton, Ontario au Canada.

Histoire

Les Capitals de Brampton ont été une équipe des équipes plus dominantes dans l'OPJHL.

Saison-par-Saison

Voir aussi

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif à Brampton (Ontario)